Thiemitz ist ein geographischer Name:

 Thiemitz (Schwarzenbach am Wald), Ortsteil der Stadt Schwarzenbach am Wald, Landkreis Hof, Bayern
 Thiemitz (Wallenfels), Ortsteil der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

 Thiemitz (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach bei Kleinthiemitz, Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Diemitz